Первая леди () — жена выборного главы государства. Первоначально термин использовался для обозначения супруги президента США, в дальнейшем перешёл в другие языки и теперь используется для обозначения супруги главы любого государства, если глава не является монархом:
 Первая леди США
 Первая леди Франции
 Первая леди Российской Федерации
 Первая леди СССР
 Первая леди Украины
Первая леди Израиля
Первая леди Киргизии
Первая леди Азербайджана
Первая леди КНДР
 Первая леди Камбоджи
Первая леди Республики Корея
Список первых леди Турции

Пьеса:
 «Первая леди» () — бродвейская пьеса, поставленная Джорджем С. Кауфманом и Кэтрин Дейтон в 1935 году.

Кино и телевидение:
 «Первая леди» () — кинофильм (США, 1937, реж. Стэнли Логан, киноадаптация одноимённой пьесы).
 «Первая леди» () — кинофильм (США, 1953, реж. Генри Левин).
 «Первая леди» () — телефильм (США, 1981, реж. Стив Гетерс).
 «Первая леди» () — телефильм (США, 2000, реж. Дэвид Бёртон Моррис).
 «Первая леди» () — телесериал (Великобритания, 1968—1969).
 «Первая леди» () — теленовелла (Чили, 2010—2011).
 «Первая леди» () — теленовелла (Колумбия, 2011—2012).